Usatîi este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrei Usatîi (n. 1950), medic și ministru moldovean.
 Anatol Usatîi (n. 1976), economist și ministru moldovean.
 Renato Usatîi (n. 1978), politician moldovean.

Vezi și
 Usatâi